

События 
 23 февраля — французский писатель Эмиль Золя обвинён в клевете и приговорён к тюремному заключению после публикации статьи «Я обвиняю…».
 13—15 марта — в Минске состоялся I съезд РСДРП. Проходил нелегально на одной из съёмных квартир.
 20 марта — в Санкт-Петербурге на Северном катке на Каменноостровском проспекте проведён первый матч по хоккею с мячом — «Русскому хоккею».
 27 марта — подписание в Пекине Русско-китайской конвенции, юридически оформившей аренду Российской империей Порт-Артура и Дальнего.
 28 марта — принятие германским рейхстагом военно-морской программы гросс-адмирала Германии Альфреда фон Тирпица.
 15 апреля — село Никольское и станция Никольская (Кетрицево) в Приморской области Российской империи объединены и преобразованы в город Никольск-Уссурийский.
 21 апреля — официальная дата начала Испано-американской войны (установлена Конгрессом США).
 22 апреля — Флот США начинает блокаду Кубы.
 23 апреля — Испания объявляет войну США.
 24 апреля — консул США в Сингапуре С.Пратт заключает с филиппинскими повстанцами соглашение о совместных действиях против Испании.
 30 апреля — Российская империя заявляет о своём нейтралитете в Испано-американской войне.
 17 мая — Андижанское восстание в Средней Азии.
 19 мая — адмирал США Джордж Дьюи заключает с филиппинскими повстанцами соглашение о совместных действиях против Испании.
 30 июня — пуск в Витебске трамвая.
 13 августа — американские войска взяли Манилу.
 2 сентября — Омдурманское сражение. Решающее сражение в колониальной войне Англии против независимого махдистского государства в Судане. В результате поражения махдистов Судан был фактически превращён в английскую колонию.
 Фашодский кризис — кульминация эпохи колониального «раздела Африки».
 21 сентября — в Китае императрица Цыси совершила государственный переворот, отстранив от власти реформаторов во главе с Кан Ювэем. Конец «Ста дней реформ».
 1 октября — в Вене основан Венский экономический университет (первоначально назывался «Экспортная академия»).
 26 октября — в Москве открыт Художественный общедоступный театр (ныне — МХАТ).
 10 декабря — Парижский договор между Испанией и США.
 400-летие плавания Васко да Гамы. 21 мая в Круш-Кебрада — Дафунду (Португалия) был открыт , названный в честь мореплавателя. В августе в Рио-де-Жанейро (Бразилия) появился знаменитый впоследствии регатный и футбольный клуб «Васко да Гама».

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Авиация

Автомобили

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1898 году
 10 января — Сергей Эйзенштейн, советский режиссёр, сценарист.
 3 февраля — Алвар Аалто, финский архитектор.
 18 февраля — Энцо Феррари, итальянский предприниматель и инженер.
 4 марта — Ганс Кребс, немецкий генерал, последний начальник штаба верховного командования сухопутных войск вермахта во Второй мировой войне
 3 мая — Голда Меир, премьер-министр Израиля с 1969 по 1974.
 8 мая — блаженный Алоизие Степинац (ум. 1960).
 19 мая — Юлиус Эвола, итальянский мыслитель, эзотерик и писатель.
 5  июня — Федерико Гарсия Лорка, испанский поэт, драматург, музыкант и художник
 12 июня — Анастасий Вонсяцкий, политический деятель Русского Зарубежья, один из лидеров ВФП.
 17 июня — Морис Эшер, голландский художник.
 22 июня — Зенон Косидовский (ум. 1978), польский писатель.
 22 июня — Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.
 25 июня — Владимир Арцезо, российский и советский военный деятель, коллаборационист во Второй мировой войне.
 17 июля — Беренис Эббот, американский фотограф.
 17 августа — Николай Олейников, русский советский поэт.
 16 октября — Уильям Орвилл Дуглас (ум. 1980), американский юрист, судья Верховного суда США.
 10 ноября — Родион Малиновский, советский военачальник и государственный деятель, полководец Великой Отечественной войны, министр обороны СССР (1957—1967), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
 21 ноября — Рене Магритт, бельгийский художник.
 29 ноября — Клайв Стейплз Льюис, английский писатель. Умер в 1963 году.
 2 декабря — Индра Лал Рой, индийский лётчик-ас Первой мировой войны (ум. 1918).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1898 году

 14 января — Льюис Кэрролл, английский писатель, математик и философ (р. 1832).
 6 марта — Пётр Алексеевич Бессонов, русский фольклорист.
 12 марта — Захариас Топелиус, финский писатель (ум. 1898).
 16 марта — Обри Бердслей, английский художник и поэт.
 20 марта — Иван Иванович Шишкин, русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик, гравёр-аквафортист, академик (р. 1832).
 23 марта — Тигран Чухаджян, армянский композитор 
 26 марта — Пётр Иванович Капнист, русский писатель, драматург, поэт.
 10 июня — Туоне Удайна, последний человек, владевший далматинским языком.
 10 сентября — В Женеве убита Австрийская Императрица Елизавета Баварская
 20 сентября — Теодор Фонтане, немецкий писатель (р. 1819).
 20 октября — Генри Баркли (род. ), британский политик, покровитель наук, колониальный губернатор  (1849—1853), Ямайки (1853—1856), штата Виктория (Австралия) (1856—1863), Британского Маврикия (1863—1870), Капской колонии (1870—1877).
 29 ноября — Анхель Гарсия Ганивет — испанский писатель, философ, основоположник идей «Поколения 98 года»

См. также

Примечания